— 92-й император Японии, правивший с 27 ноября 1287 по 30 августа 1298 года. Имя — Хирохито, Тэрухито. Прозвания — Фусимиин, Дзимёин-доно.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Коан (1278—1288)
 Сёо (1288—1293)
 Эйнин (1293—1299)

Родословная 
Замечание: титул «синно» носили принцы крови, возможные наследники престола, «найсинно» — принцессы. Монашествующие принцы носили титул «хосинно» ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 11